Philip Graves peut désigner :
 Philip Graves (1876-1953), journaliste et écrivain irlandais ;
 Philip Graves (né en 1989), triathlète anglais.